Klein Lenkuk ist der deutsche Name folgender Orte:

 Klein Lenkuk, Gutsdorf im Kreis Lötzen, Ostpreußen, siehe Łękuk Mały, Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Lenkuk (bis 1938 Rhog), Gemeinde im Kreis Lötzen, Ostpreußen, siehe Róg Orłowski, Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen